Mundialito è un termine sportivo che può riferirsi a:

 Coppa d'Oro dei Campioni del Mondo, torneo calcistico tenutosi in Uruguay nel 1981 noto anche come Mundialito
 Mundialito, torneo internazionale di calcio femminile tenutosi dal 1981 al 1988
 Mundialito, torneo internazionale di calcio a 5
 Mundialito de Clubes, torneo a inviti per squadre di club di beach soccer
 Mundialito per club, torneo a inviti per squadre di club tenutosi a Milano dal 1981 al 1987